Покровка () — село в Компанеевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 88 человек. Почтовый индекс — 28422. Телефонный код — 5240. Код КОАТУУ — 3522885403.

Местный совет 
28422, Кировоградская обл., Компанеевский р-н, с. Софиевка, ул. Пионерская, 1

Ссылки 
 Покровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Компанеевского района